The Hurricane bezeichnet:

 den Originaltitel eines Films von John Ford, siehe … dann kam der Orkan (1937)
 den ehemaligen Ringnamen des Wrestlers Gregory Helms
 den Originaltitel eines Films über Rubin Carter mit Denzel Washington, siehe Hurricane (1999)
 den Spitznamen des Boxers Rubin Carter

Siehe auch:
 Hurricane

en:The Hurricane